Käufer ist die umgangssprachliche und rechtliche Bezeichnung für den Erwerber von Sachen und Rechten in Kaufverträgen.

Käufer ist der Familienname folgender Personen:

 Eva Käufer (* 1956), deutsche Ruderin, siehe Eva Nitschke
Helmut Käufer (1924–2014), deutscher Hochschullehrer für Kunststofftechnik
Hugo Ernst Käufer (1927–2014), deutscher Bibliothekar und Schriftsteller
Ilse Käufer-Weiss (* 1945), deutsche Veterinärmedizinerin, Pathologin und Hochschullehrerin
Urs Käufer (* 1984), deutscher Ruderer

Siehe auch:
 Käuffer